Dun Bharabhat bezeichnet zwei Brochs in Schottland:
 Dun Bharabhat (Great Bernera)
 Dun Bharabhat (Lewis and Harris)